Симона Халеп — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Виктория Азаренко — не защищала свой титул.

Общая информация 
Добравшись до третьего раунда турнира, Ли На поднялась на вторую строчку мирового рейтинга, потеснив не приехавшую защищать прошлогодний титул Викторию Азаренко. Таким образом, Ли стала первой азиатской теннисисткой, которая расположилась настолько высоко в рейтинге.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Ли На (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Петра Квитова (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Финал)
  Симона Халеп (Титул)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)

<li>  Ана Иванович (Второй раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Первый раунд, отказ)
<li>  Роберта Винчи (Первый раунд)
<li>  Саманта Стосур (Второй раунд)
<li>  Карла Суарес Наварро (Отказ)
<li>  Слоан Стивенс (Первый раунд)
<li>  Эжени Бушар (Первый раунд)
<li>  Кирстен Флипкенс (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2014